И́нграм () — фамилия. Известные носители:

 Инграм, Гордон (1924—2004) — американский инженер-конструктор, изобретатель и предприниматель, создатель семейства компактных пистолетов-пулемётов третьего поколения.
 Инграм, Джон Генри (1842—1916) — английский биограф и редактор.
 Инграм, Керри (род. 1999) — британская актриса.

См. также

Примечания